Сельское поселение Новая Рачейка — муниципальное образование в Сызранском районе Самарской области.

Административный центр — село Новая Рачейка.

Население

Административное устройство 
В состав сельского поселения Новая Рачейка входят:
 село Новая Рачейка,
 село Новый Ризадей,
 село Уваровка.

Примечания 

Сельские поселения Самарской области
Муниципальные образования Сызранского района